Чемпионат Египта по футболу 2012/2013 — 55-й чемпионат Египта проходит со 2 февраля 2013 года. Сезон неоднократно откладывался из-за сложной политической обстановки. Из-за трагедии на стадионе в Порт-Саиде из премьер-лиги временно был исключён Аль-Масри. Так как из-за этих беспорядков предыдущий сезон не был доигран, то никто не покинул и не пополнил лигу.

Из-за военного переворота в Египте 3 июля 2013 года сезон так и не был доигран.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Группа 1

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Группа 2

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Ссылки 
 Сайт Федерации футбола Египта  
 Сайт о саудовском футболе 

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Спорт в Египте в 2013 году
Спорт в Египте в 2012 году
Футбол в Африке в 2012 году
Футбол в Африке в 2013 году